El Sitio o el Asedio de San Agustín se refiere a los diversos sitios sufridos por la localidad española de San Agustín en la Florida Española:

 Sitio de San Agustín (1702), asedio por parte de fuerzas inglesas durante la Guerra de la Reina Ana.
 Sitio de San Agustín (1740), asedio por parte de fuerzas inglesas durante la Guerra del Asiento.